Europejski Komisarz ds. Przemysłu i Przedsiębiorczości – członek Komisji Europejskiej.

Europejscy Komisarze